

Religion

 Providence, action sur le monde d'une volonté extérieure transcendante conduisant les événements à des fins. 
 Nom de plusieurs ordres religieux. Voir :

Économie 

 État-providence, principe socio-économique.

Toponymes

New Providence, île de l'archipel des Bahamas.

Île de la Providence, dans l'Archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina

Providence, ville de l’Alabama ;
 Providence, communauté non incorporée de l'Arkansas ;
 Providence, ville du Kentucky ;
 Providence, ville de l'État de New York ;
 Providence, ville du Rhode Island ;
 Providence, ville de l’Utah.

- 
 Providence, village de la commune d'Apatou

Providence, ville de l'agglomération de Georgetown

Providence, village dans le district de Moka.

Autre 
 Providence, station du métro léger de Charleroi, en Belgique.

Œuvre d'art

Cinéma 

 Providence, film franco-suisse réalisé par Alain Resnais en 1977 et dédié à Howard Phillips Lovecraft ;
 Providence, film américano-canadien réalisé par David Mackay en 1991.

Télévision 

 Providence, série télévisée américaine, où joue Melina Kanakaredes ;
 Providence, série télévisée québécoise, où jouent Bernard Fortin et Monique Mercure.
 Providence est une des bases secrètes de Nick Fury dans la série télévisée Agents of S.H.I.E.L.D..

Littérature 

 Providence, troisième tome de la série de bande dessinée Le Pouvoir des innocents ;
 Providence, premier tome de la série bande dessinée Azur

Musique 

 Providence, chanson du groupe Sonic Youth.

Bande dessinée / comics 

 Providence, bande dessinée en 3 tomes, traduite en français en 2016-2017, scénarisée par Alan Moore et dessinée par Jacen Burrows.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis